Pyrrhos (altgriechisch für „der Feuerfarbige, Rote“, auch „der Rotblonde“) ist der Name folgender Personen:

 Pyrrhos, anderer Name des Neoptolemos, in der griechischen Mythologie Sohn des Achilleus
 Pyrrhos (König von Pisa) (?–?), König von Pisa, Griechenland
 Pyrrhos I. (um 319–272 v. Chr.), König der Molosser und Hegemon des epirotischen Bundes
 Pyrrhos II. (?–?), König der Molosser und Hegemon des epirotischen Bundes
 Pyrrhos (Architekt) (?–?), griechischer Architekt
 Pyrrhos (Bildhauer) (?–?), thebanischer Bildhauer
 Pyrrhos (Erzgießer) (?–?), attischer Bronzebildhauer
 Pyrrhos (Patriarch) (?–654), Patriarch von Konstantinopel

Verwechslungsmöglichkeit durch Ähnlichkeit:
 Pyrrhon von Elis, antiker Philosoph

Siehe auch:
 Pyrrhoskrieg (Pyrrhischer Krieg: 280–275 v. Chr.)
 Pyrrhosoma nymphula (Kleinlibellenart)